

Localidades 

Chambon (Charente-Maritime) - Comuna do departamento de Charente-Maritime
Chambon (Cher) - Comuna do departamento de Cher
Chambon (Indre-et-Loire) - Comuna do departamento de Indre-et-Loire
Chambon-sur-Cisse - Comuna do departamento de Loir-et-Cher
Chambon-sur-Lac - Comuna do departamento de Puy-de-Dôme
Chambon-la-Forêt - Comuna do departamento de Loiret
Chambon-Sainte-Croix - Comuna do departamento de Creuse
Chambon (Gard) - Comuna do departamento de Gard
Chambon-sur-Dolore - Comuna do departamento de Puy-de-Dôme